Пётр Филиппович Молоток (1 декабря 1939, Михайловка, Гребёнковский район, Полтавская область, Украинская ССР — 2 октября 2017, Углегорск, Сахалинская область) — тракторист, звеньевой картофелеводческого звена совхоза «Ударный» Углегорского района, Герой Социалистического Труда (1976).

Биография 
Родился на Украине, в 1951 году вместе с родителями переехал в Сахалинскую область. В 1958—1962 годах проходил службу в армии.

С 1962 по 2002 года работал в совхозе «Ударный» Углегорского района Сахалинской области трактористом (1962—1965), звеньевым картофелеводческого звена (с 1965 года до ухода на пенсию). Звено под его руководством собирало высокие урожаи картофеля — в 1975 году 235 центнеров с гектара, а в 1976 году — 236 центнеров, а на отдельных участках — до 350 центнеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1976 П. Ф. Молоток награждён званием «Герой Социалистического Труда» с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот» «за выдающиеся успехи, достигнутые во всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную трудовую доблесть при выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и других сельскохозяйственных продуктов в 1976 году». Также награждался другими орденами и медалями.

Делегат XXV съезда КПСС (1976). Избирался депутатом Сахалинского областного и Углегорского районного советов, членом Сахалинского обкома и Углегорского райкома КПСС, исполкома Ольховского сельского совета Углегорского района.

После ухода на пенсию жил в Углегорске, продолжал заниматься выращиванием картофеля на личном хозяйстве в 10 га. Скончался 2 октября 2017 года на 78-м году жизни.

Семья 
Супруга Валентина Георгиевна, двое детей, трое внуков и четверо правнуков. Брат Павел тоже проживает на Сахалине.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (23.12.1976)
 Два ордена Ленина (11.12.1973, 23.12.1976)
 Орден Трудового Красного Знамени (15.12.1972)
 Медаль «За трудовое отличие» (08.04.1971)
 ряд других медалей
 Золотая и серебряная медали ВДНХ

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Герои страны»

Делегаты XXV съезда КПСС